Алтанширээ () — сомон (район) в аймаке Дорноговь в юго-восточной Монголии.

Климат резко континентальный.

Площадь — 7225,71 км².

Население — 1284 чел. (2011).

Примечания 

Сомоны аймака Дорноговь